Bellville steht für:

Orte in Südafrika:
 Bellville (Südafrika)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bellville (Boone County, Arkansas)
 Bellville (Sevier County, Arkansas)
 Bellville (Florida), im Hamilton County
 Bellville (Georgia), im Evans County
 Bellville (Kentucky), im Webster County
 Bellville (Missouri), im Marion County
 Bellville (New York), im Allegany County
 Bellville (Logan County, Ohio)
 Bellville (Sandusky County, Ohio)
 Bellville (Richland County, Ohio)
 Bellville (Texas), im Austin County
 Bellville Point, im McIntosh County, Georgia

Weiteres:
 Bellville Creek, Fließgewässer im Sevier County, Arkansas
 Bellville Mine, Mine im Bonner County, Idaho

im NRHP gelistete Objekte:
 Bellville Bandstand, in Bellville, Ohio, ID-Nr. 73001519
 Bellville Cemetery Chapel, in Bellville, Ohio, ID-Nr. 10000457
 Bellville Village Hall, in Bellville, Ohio, ID-Nr. 76001521

Bellville ist der Familienname folgender Personen:
 Miles Bellville (1909–1980), britischer Segler

Siehe auch:
 Belleville
 Belville